Pojem kolegium znamená společenství lidí (lat. collegium – společenství) a může označovat:

 soudní kolegium
 poradní sbor rektora nebo děkana
 orgán Notářské komory
 orgán Nejvyššího kontrolního úřadu
 poradní orgán předsedy Českého statistického úřadu
 plenární zasedání Eurojustu
 Admiralitní kolegium
 sbor kurfiřtů
 kolegium kardinálů
 sbor komisařů Evropské komise

Související články 
 Kolej (ubytovací zařízení) – počeštěná podoba téhož slova